Rosamunda – regina dei Longobardi e regina d'Italia
 Rosamunda – variante del nome Rosmunda
 Rosamunda – brano musicale

Pagine correlate 

 Rosmunda (disambigua)
 Rosamunde